Папильо́тка () — небольшой жгут ткани или бумаги, на который до изобретения бигуди накручивали прядь волос для их завивки. Папильотки использовали как женщины, так и мужчины.

В настоящее время папильотки так же продаются в зоомагазинах (вместе с резинками для их крепления) и используются для разглаживания и защиты шерсти некоторых длинношёрстых пород домашних животных — морских свинок, собак (йоркширских терьеров, померанских шпицев, мальтийских болонок и др.) и пр.

См. также 
 Папильотка (кулинария) — бумажный манжет на ножках жареных цыплят, индеек и другой птицы.

Литература 
 
 
 
 

Волосы
Парикмахерское искусство